Teeth in lingua inglese significa denti.

Cinema 
 Teeth – film del 1924 diretto da John G. Blystone
 Denti (Teeth) – film del 2007 diretto da Mitchell Lichtenstein
 Teeth – cortometraggio del 2015 diretto da Tom Brown e Daniel Gray

Musica 
 Teeth – brano di Lady Gaga del 2009, dall'EP The Fame Monster
 Teeth – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2019

Pagine correlate 
 Denti (disambigua)
 Tooth